Генератор фракталов — компьютерная программа, генерирующая изображения фракталов. Существует множество подобных программ, бесплатных и коммерческих, открытых и проприетарных.

Возможности 
Большинство подобных программ позволяют выбрать алгоритм генерации фрактала, увеличить тот или иной фрагмент изображения, поменять цветовую гамму, отредактировать некоторые топологические параметры и сохранить полученное изображение в одном из популярных графических форматов, таких как JPEG, TIFF или PNG, а также сохранить параметры генерации конкретного фрактала, что позволяет повторное использование и модификацию таких фрактальных изображений.

Многие программы позволяют вводить собственные формулы, а также осуществлять дополнительный контроль, вроде фильтрации полученного изображения. Некоторые пакеты позволяют генерировать фрактальную анимацию.

Ряд графических редакторов общего назначения, например GIMP, включают фильтры или плагины для генерации фракталов.

Список генераторов фракталов 

 Apophysis
 Bryce
 Chaoscope
 ChaosPro
 Electric Sheep
 Fractal Explorer
 
 Fractracer
 IFS Builder 3d
 Mandelbulb3D
 Mandelbulber
 SpangFract
 
 Ultra Fractal
 
 XenoDream
 FLAM3

См. также 
 Фрактальное искусство

Примечания

Ссылки 
 /Science/Math/Chaos_and_Fractals/Software — список генераторов фракталов на Open Directory Project

Фракталы
Графическое программное обеспечение